Првенство Енглеске у рагбију 1993/94. (службени назив: 1993–94 Courage League) је било 7. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 10 клубова, У другу лигу су испали Лондон ајриш и Њукасл, а титулу је освојио Бат.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1993.
Рагби у 1994.